Posada pode referir-se a:

 Posada (Sardenha), comuna italiana na região da Sardenha.
 Posadas (Misiones), capital da província argentina de Misiones.
 Posadas (Córdoba), município espanhol na província de Córdoba.
 Posada de Valdeón, município espanhol na província de León.

Pessoas 

 Luis Posada Carriles, fugitivo cubano anti-Castro envolvido em terrorismo.
 Jorge Posada, jogador porto-riquenho de beisebol.
 José de Posada Herrera, antigo político espanhol.

Desambiguação